Friedrichshöhe steht für:

 Aktien-Brauerei-Gesellschaft Friedrichshöhe
 Friedrichshöhe (Eisfeld), Orts‍teil von Eisfeld, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Friedrichshöhe (Güntersberge), Orts‍teil von Güntersberge in der Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Friedrichshöhe (Leichlingen), Wohnplatz im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Friedrichshöhe (Lieberose), Wohnplatz im Orts‍teil Doberburg der Stadt Lieberose im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Friedrichshöhe (Rogätz), Siedlung in Rogätz, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Friedrichshöhe (Solingen), Ortslage in Solingen-Widdert, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichshöhe (Werder (Havel)), Höhenzug mit ehemaliger Ausflugsgaststätte, Brandenburg
 Friedrichshöhe (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal-Ronsdorf, Nordrhein-Westfalen